Pojęcie może dotyczyć miejsc:
 Gann – wieś w USA, Hrabstwo Knox (Ohio) w stanie Ohio.
 Gann Academy – koedukacyjne gimnazjum żydowskie w mieście Waltham, Massachusetts.
 Gann Building – zabytkowy budynek znajduje się przy 218 S. Market St w Benton, Arkansas. Budynek, który został zbudowany w 1893 roku, jest jedynym znanym istniejącym budynkiem zbudowanym z boksytu.
 Gann Row – historyczna część obwodu Benton (Arkansas)

Osoby o nazwisku Gann:

 Edmund A. Gann (1923-2010) – amerykański biznesmen, właściciel koni wyścigowych.
 Kyle Gann (ur. 1955), amerykański profesor, krytyk muzyczny i kompozytor.
 William Delbert Gann (1878-1955) lub WD Gann, przedsiębiorca finansowy, który opracował techniczne analizy narzędzi zwanych kątów Ganna.
 Jason Gann – australijski aktor, scenarzysta i producent wykonawczy.
 Gann mac Dela –  mityczny król Irlandii z bratem Genannem w latach 1247-1243 p.n.e. Syn Deli z ludu Fir Bolg, potomka Nemeda.
 Thomas Gann (1867-1938) był lekarzem z zawodu, ale jest pamiętany za jego pracę jako amator archeolog w poznaniu ruin cywilizacji Majów.
 Paul Gann – (1912-1989) – w Sacramento (Kalifornia) działacz polityczny.
 David Gann – profesor, kawaler orderu (Order Imperium Brytyjskiego).
 Pamela Gann – profesor, była prezes Claremont McKenna College
 Merrilyn Gann – aktorka kanadyjska.
 Mike Gann – zawodnik amerykański, Atlanta Falcons.